Bettens (band), een Belgische muziekproject van Sarah en Gert Bettens
Bettens (Zwitserland), een plaats in Zwitserland
Gert Bettens, een Belgisch muzikant
Sam Bettens, een Belgisch muzikant